Traoré est un nom de famille traditionnel du mandingue et notamment la francisation du mandingue Tarawele. Il est aussi utilisé chez les Sénoufos. Il est très courant au Mali, au Burkina Faso et au nord de la Côte d'Ivoire. Il signifie historiquement « le père », « le chef », « l’ancien ».

Patronyme 

 Abdou Traoré, footballeur malien ;
 Abdoulaye Traoré, footballeur ivoirien ;
 Abibatou Traoré, femme de lettres sénégalaise ;
  ;
 Alain Traoré, footballeur burkinabé ;
 Ali Traore, basketteur français ;
 Amara Traoré, footballeur sénégalais ;
 Aminata Dramane Traoré, femme politique et écrivaine malienne ;
 Aminata Makou Traoré, taekwondoïste malienne ;
 Apolline Traoré, réalisatrice burkinabé ;
 Armand Traoré, footballeur sénégalais ;
 Assa Traoré, militante antiraciste française ;
 Astou Traoré, basketteuse sénégalaise ;
 Awa Traoré, actrice malienne
 Aya Traoré, joueuse sénégalaise de basket-ball ;
 Babemba Traoré, roi du Kénédougou, né en 1855 et mort à Sikasso en 1898 ;
 Bakaye Traoré, footballeur français ;
 Bano Traoré : athlète français puis malien ;
 Bertrand Traoré, footballeur burkinabé ;
  ;
 Bourama Traoré, dit Lobi Traoré, musicien chanteur malien de blues bambara ;
 Charles Traoré, footballeur malien ;
 Cheick Amed Traoré, dit Bâh, karatéka malien ;
 Cheick Traoré, footballeur français ;
 Chouaïdou Traoré (1967-2015), journaliste malien ;
 Dame Traoré, footballeur français ;
 Daouda « Dao » Traoré, acteur ivoirien ;
 Demba Traoré, avocat et homme politique malien ;
 Diarra Traoré, militaire et ancien premier ministre (1984) de Guinée ;
 Dioncounda Traoré, homme politique malien ;
 Diongolo Traoré, homme politique burkinabé ;
 Djénéba Traoré, femme politique malienne ;
 Djimi Traoré, footballeur franco-malien ;
 Djiré Pendaré Traoré, femme politique malienne ;
 Dramane Traoré, footballeur malien ;
 Falaba Issa Traoré, écrivain, comédien, réalisateur et dramaturge malien ;
 Fatim Marena Traoré, basketteuse malienne ;
 Fatoumata Nafo-Traoré, femme politique et médecin malienne ;
 Fatoumata Traoré, actrice burkinabè ;
 Habibou Traoré, footballeur sénégalais ;
 Hadama Traoré (né en 1984), militant politique français ;
 Haoua Traoré, femme politique malienne ;
 Honoré Traoré, officier burkinabé, chef d'état-major de l'armée du Burkina Faso depuis 2011 ;
 Ibrahim Traoré, militaire et homme d'État burkinabè ;
  ;
 Iya Traoré ne en 1986, est footballeur et freestyle guinéen;
 Jean-Victor Traoré, basketteur franco-burkinabé ;
 Kalifa Traoré, footballeur malien ;
 Kandia Traoré, footballeur ivoirien ;
 Kobili Traoré, meurtrier dans l′affaire Sarah Halimi ;
 Lacina Traoré, footballeur ivoirien ;
 Ladji Traoré, homme politique mauritanien (secrétaire général du parti APP) ;
 Lamine Traoré, footballeur burkinabé ;
 Lassina Traoré, footballeur burkinabé ;
 Mahama Johnson Traoré, cinéaste sénégalais ;
 Mahamane Traoré, footballeur malien ;
 Maharafa Traoré, homme politique malien ;
 Makalé Traoré, femme politique guinéenne ;
 Mamadou Lamine Traoré, homme politique malien ;
 Mamadou Namory Traoré, homme politique malien ;
 Mamadou Traoré (1973-), criminel multirécidiviste franco-sénégalais, « le tueur aux mains nues » ;
 Mamadou Traoré (1933-2009), diplomate malien ;
 Mariam Traoré, handballeuse ivoirienne ;
 Mawa Traoré, chanteuse ivoirienne ;
 Mélégué Traoré, ancien président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso ;
 Mody Traoré, footballeur français ;
 Mossi Traoré (1985-), styliste français ;
 Mokobé Traoré, dit Mokobé, rappeur français d'origine malienne appartenant au groupe 113 ;
 Moussa Badoulaye Traoré, homme politique malien ;
  ;
 Namory Traoré, chef d’État-major général de l'armée en Guinée ;
 Nampé Sadio, musicien malien ;
 Nassira Traoré, joueuse malienne de basket-ball ;
 Nastou Traoré, actrice ivoirienne ;
 Oumou Traoré, athlète malienne ;
 Ousmane Traoré, footballeur burkinabé ;
 Pon-Karidjatou Traoré, athlète burkinabé ;
 Rokia Traoré, chanteuse malienne mêlant tradition et modernisme ;
 Safiatou Traoré, actrice ivoirienne ;
  ;
 Salimata Traoré (1994-), femme politique malienne (députée) ;
 Saliou Traoré, sculpteur burkinabè ;
 Sammy Traoré, footballeur franco-malien ;
 Saran Traoré, journaliste guinéen ;
 Sayouba Traoré, écrivain et journaliste burkinabè ;
 Sékou Traoré, réalisateur et producteur de cinéma burkinabè ;
 Sékou Traoré, militaire malien ;
 Souleymane Traoré, coureur cycliste ivoirien ;
 Soumaila Bayni Traore, militant des droits civiques au Mali, membre du Conseil économique social et culturel du Mali ;
 Theresa Traore Dahlberg, réalisatrice burkinabè et suédoise ;
 Tiéba Traoré, roi du Kénédougou, né en 1845 et mort en 1893 ;
 Tiguidanké Traoré (?-), auto-entrepreneure
 Tiramakhan Traore, vassal de Soundiata Keïta dans l'empire mandingue au  ;
 Yacouba Traoré, homme politique malien.

Références

Bibliographie 
 
 
 
 

Patronyme africain